Суса́нна (, Шошана) — женское имя еврейского происхождения, в переводе «лилия», и исторически восходит к древнеегипетскому слову sššn «лотос» (лотосом в египтологии традиционно называют Nymphaea lotus и Nymphaea caerulea).

Вариант произношения и написания — Сюзанна, Зузана, Сьюзан, Сьюзен и так далее. Арабский вариант имени — Азусена (так же в переводе — «лилия» ). Православные (даты даны по григорианскому календарю): 19 июня, 10 сентября, 28 декабря.

Носительницы имени 
 Сусанна, еврейка из Вавилона, персонаж из Ветхого завета, ложно обвиненная некими старцами в прелюбодеянии, но спасенная благодаря мудрости пророка Даниила.
 Сусанна, ученица Иисуса, упоминаемая в Евангелии от Луки (Лк. 8:3) в числе женщин, шедших по городам и селениям вместе с Иисусом и двенадцатью апостолами.
 Сусанна Римская — мученица, чтимая Православной и Католической Церковью.
 Сусанна Салернская — мученица, чтимая Православной и Католической Церковью.
 Святая Шушаник — армянская и грузинская святая.
 Сусанна (или Сюзанна) — героиня комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784 год), фигурирующая в одноимённой опере Моцарта (1786 год).
 Зузана Чапутова.

В истории 
 Название провальной диверсионной операции, организованной Израилем в Египте (1954 год).

Топоним 
 Сусанна (приток Усолки) — река в Пермском крае.

В астрономии 
 (542) Сусанна — астероид, открытый в 1904 году.

См. также

Примечания 

Женские имена еврейского происхождения
Имена египетского происхождения
Русские женские имена